ÖIF kan betyda:

 Den svenska idrottsföreningen Öjeby IF
 Den svenska idrottsföreningen Östers IF
 Den svenska idrottsföreningen Östers IF (ishockey)
 Den svenska idrottsföreningen Östervåla IF
 Den svenska idrottsföreningen Öxabäcks IF